Ravensthorpe kan syfta på följande platser:

Australien 

 Ravensthorpe, Australien, Western Australia, 
 Ravensthorpe (region), Western Australia, 
 Ravensthorpe (flygplats), Western Australia,

Storbritannien 

 Ravensthorpe, Northamptonshire, England, Northamptonshire, 
 Ravensthorpe, Cambridgeshire – en ort i Peterborough, Cambridgeshire, England
 Ravensthorpe, West Yorkshire – en ort i Kirklees, West Yorkshire, England

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar